Żarty na bok (ang. That's Life, 2000-2002) – amerykański serial obyczajowy stworzony przez Diane Ruggiero.

Światowa premiera serialu miała miejsce 1 października 2000 roku na antenie CBS. Na kanale miało zostać wyemitowane 36 odcinków, jednakże zostało wyemitowanych 32 odcinki. Po raz ostatni serial pojawił się 26 stycznia 2002 roku. W Polsce serial nadawany był na kanale TVN 7.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach dziewczyny po trzydziestce, która stara się uporządkować swoje życie po rozstaniu z chłopakiem.

Obsada 
 Heather Paige Kent jako Lydia DeLucca
 Debi Mazar jako Jackie O'Grady
 Ellen Burstyn jako Dolly DeLucca
 Paul Sorvino jako Frank DeLucca
 Kevin Dillon jako Paulie DeLucca
 Danielle Harris jako Plum Wilkinson, później DeLucca
 Gregory Jbara jako Jo Jo Regosi

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2002
Programy telewizji CBS
Seriale wytwórni Paramount Television